Экомобиль:
 Экологичный автомобиль